Till We Meet Again – film del 1922 diretto da William Christy Cabanne
Till We Meet Again – film del 1936 diretto da Robert Florey
L'estrema rinuncia (Till We Meet Again) – film del 1944 diretto da Frank Borzage
Till We Meet Again – film del 1985 diretto da Elwood Perez
Till We Meet Again – film del 2015 diretto da Bank Tangjaitrong